Berscheid ist ein geographischer Name:
 Berscheid, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Berscheid (Neukirchen), Wohnplatz der Ortschaft Neukirchen (Rheinbach) im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Berscheid ist ein Familienname:
 Jessica Berscheid (* 1997), luxemburgische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Bescheid (Begriffsklärung)